Firmo (empresa) - empresa portuguesa;
 Firmo (Itália) - comuna italiana;

Toponímia 

 Firmo (usurpador romano do século III) - usurpador romano;
 Firmo (usurpador romano do século IV) - usurpador romano;
 Firmo de Tipasa - bispo bizantino;